Публій Сульпіцій Руф () — ім'я кількох римських політичних діячів.

Відомі носії 
 Публій Сульпіцій Руф (124 — 88 рік до н. е.) — Народний трибун 88 року до н. е., один з ініціаторів масових безладів і походу Луція Корнелія Сулли на Рим.
 Публій Сульпіцій Руф (до 98 — після 42 року до н. е.) — син трибуна Сульпіція Руфа, цензор в 42 році до н. е.
 Публій Сульпіцій Руф (цензор) (лат. Publius Sulpitius Rufus) — видатний політичний і військовий діяч Римської республіки I століття до н. е.